Günter Beier ist der Name folgender Personen:

* Günter Beier (Turner) (* 1942), deutscher Geräteturner
 Günter Beier (Künstler) (* 1959), deutscher Künstler